Speerwerper (hulpmiddel), een hulpmiddel om een speer harder te kunnen werpen
 een persoon die een speer werpt, zie speerwerpen